Dieser Artikel enthält die Kader der 10 südamerikanischen Nationalmannschaften bei der Copa América 2015 in Chile. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Copa América 2015/Spiele.

Gruppe A

Chile

Mexiko

Ecuador

Bolivien

Gruppe B

Argentinien

Uruguay

Paraguay

Jamaika

Gruppe C

Brasilien

Kolumbien

Peru

Venezuela 

Kader 2015
Kaderliste